Diego Rafael Perrone – calciatore uruguayano 
Diego Perrone – cantante